Stanisław Socha (1891–1940) – oficer Wojska Polskiego i Straży Granicznej, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Socha (ur. 1945) – inżynier, wykładowca, polityk